Hugo Andersson kan syfta på:

Hugo Andersson (1918–1997), svensk möbelsnickare och konstnär
Hugo Andersson (född 1950), svensk elektriker och riksdagsledamot
Hugo Andersson (född 1998), svensk fotbollsspelare i Trelleborgs FF
Hugo Andersson (född 1999), svensk fotbollsspelare i Malmö FF
Hugo Andersson (född 1999), svensk artist och låtskrivare